

Codici 
 PPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Peraitepuy (Venezuela)

Mineralogia 
 Pph – abbreviazione di pirofanite

Note